Asque est un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) ou un nom propre qui peut désigner :

Biologie 
 Un asque (cellule) : cellule reproductrice caractéristique des champignons ascomycètes.

Toponyme 

 Asque (Hautes-Pyrénées) : commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Voir aussi 

  : page d'homonymie